Къмюнити Шийлд 2010 бе е 88-ият Къмюнити Шийлд, годишен футболен мач между шампиона на Висшата лига и носителя на ФА Къп от предишния сезон.

Мачът е игран на Уембли, Лондон на 8 август 2010 и бе е между шампиона на лигата и носителят на купата, Челси и вицешмапиона от лигата Манчестър Юнайтед. Манчестър Юнайтед спечели с 3-1, с голове на Антонио Валенсия, Хавиер Ернандес и Димитър Бербатов; почетен гол за Челси отбеляза Саломон Калу. Манчестър Юнайтед спечели Къмюнити Шийлд за 14-и път.

Челси започна мача като носител на купата, тъй като спечели Къмюнити Шийлд 2009. Обикновено мачът се играе между шампиона на Англия и носителя на ФА Къп, но тъй като Челси спечели и двете другият претендент бе вицешампионът на Англия, Манчестър Юнайтед. Това бе третият мач за четири години между двата отбора.

Детайли

Вижте също 
 Английска висша лига 2009/10
 ФА Къп 2009/10

Източници 

2010
Турнири по футбол в Лондон
ФК Манчестър Юнайтед
ФК Челси